De wereldkampioenschappen wielrennen 2012 werden tussen 16 en 23 september 2012 gereden in Zuid-Limburg in Nederland en hadden telkens Berg en Terblijt als finishplaats. Limburg kreeg op 23 september 2009 in Lugano de voorkeur boven Genua (Italië), Hooglede (België) en Sotsji (Rusland). De wereldkampioenschappen waren voor het eerst gespreid over acht dagen. Nieuw op het programma was een ploegentijdrit voor merkenploegen (6 renners per ploeg).

Op het parcours voor de wegwedstrijden, 16,5 kilometer lang, waren de Cauberg en ook de Bemelerberg de scherprechters.

De organisatie in Nederland was in handen van de provincie Limburg in samenwerking met acht Limburgse gemeenten. Valkenburg, bekend van de Amstel Gold Race en de Cauberg, was de aankomstplaats voor alle wedstrijden, maar de start vond in verschillende gemeenten plaats: de beide ploegentijdritten startten in Sittard-Geleen, de tijdritten van junioren en belofte mannen in Landgraaf, de tijdritten van vrouwen in Eijsden-Margraten, de tijdrit van mannen elite in Heerlen en de wegrit van mannen elite in Maastricht. De overige wegritten gingen van start op de finishlocatie. In 1938, 1948, 1979 en 1998 was Valkenburg al gastheer voor het wereldkampioenschap.

Voorzitter van de Stichting Wereldkampioenschappen wielrennen 2012 is Clémence Ross-van Dorp, tevens voorzitter van voetbalclub De Graafschap.

Koersverloop (Mannen elite) 
De koers werd, zoals verwacht, beslist op de laatste beklimming van de Cauberg. Björn Leukemans piloteerde zijn landgenoot Gilbert naar voren, en die sloeg meteen een gat. Kolobnev probeerde mee te gaan, maar kraakte. De sterksten in de achtergrond aarzelden; Edvald Boasson Hagen en Alejandro Valverde pakten nog nipt eremetaal voor het aanstormende, en fel uitgedunde, pelotonnetje der favorieten.

Programma 
Nadat in 2011 de junioren weer terug op het programma stonden werd er nu ook weer een ploegentijdrit gereden, voor het eerst door merkenploegen betwist. Het WK duurde dus meer dan een week.

Resultaten

UCI Ploegentijdrit 
Voor de rangschikking was de tijd van de vierde renner van elke ploeg aan de finish bepalend.

Mannen elite

Mannen beloften

Mannen junioren

Vrouwen elite

Vrouwen junioren

Medaillespiegel

Zie ook

UCI Road Women World Cup 2012
Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2012

Externe link 
 Officiële website

Wielrennen 2012
2012
Wielerwedstrijd in Nederland
Wereldkampioenschap
Wielrennen, WK 2012
Sportevenement in Maastricht